

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 2 podstawowe
 Działek – część wsi Wojakowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Działek – część wsi Konina w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Działek – część wsi Wiśniowa w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Działek – część wsi Ubiad w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Działek – część wsi Cieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Działek – część wsi Kąclowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Działek – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Działek – część wsi Mystków w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Działek – przysiółek wsi Zagorzyn w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Działek – część wsi Jabłonka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Jabłonka
 Działek – część wsi Jaszczew w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Działek – osada w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Koczała
 Działek – osada w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Rzeczenica

Inne 
 Działek – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny
 Działek (Koń) – szczyt w Gorcach